1U se poate referi la:
 Polyot Sirena, codul IATA al companiei aeriene ruse Polyot Sirena.
 Škoda Octavia I, un model al producătorului ceh de automobile Škoda Auto.